Santo Isidoro (Mafra)
Santo Isidoro (Marco de Canaveses)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing